Вольпин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Вольпин, Валентин Иванович (1891—1956) — советский литератор, библиограф, издательский и книготорговый работник. Автор воспоминаний о Сергее Есенине.
 Вольпин, Марк Ефимович (1923—1996) — советский химик; доктор химических наук; академик АН СССР (1987; с 1991 г. — РАН); лауреат Ленинской и Государственной премии СССР.
 Вольпин, Михаил Давыдович (1902—1988) — советский драматург, поэт и киносценарист, брат Н. Д. Вольпин.
 Вольпин, Надежда Давыдовна (1900—1998) — советская поэтесса, переводчик и мемуарист.

См. также 
 Есенин-Вольпин, Александр Сергеевич (1924—2016) — советский математик, поэт, диссидент, сын Н. Д. Вольпин